Кросхейвен (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).

Местная железнодорожная станция была открыта 1 июня 1904 года и закрыта 1 июня 1932 года.

Демография 
Население — 1669 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1373.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Города-побратимы 
  Плёмёр-Боду (Франция, с 1992)

Примечания 

Населённые пункты графства Корк